Chakūdar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chakūdar (källa), Khorasan, 
 Chakūdar (ort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar